Гран-при Будапешта 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проводились на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2012 является 18-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Будапеште, Венгрия с 30 апреля по 5 мая.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Сара Эррани (№ 28 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Сара Эррани выигрывает свой 3й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.
 Елена Веснина уступает все свои 6 финалов в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Жанетта Гусарова выигрывает свой 1й титул в сезоне и 25й за карьеру в туре ассоциации.
 Магдалена Рыбарикова со второй попытки побеждает в финале турнира ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Гран-при Будапешта

 WTA Тур 2012

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Венгрия
Теннис
Апрель 2012 года
Май 2012 года
2012